Pearlman ist der Familienname folgender Personen:

 Lindsey Pearlman (1978–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Lou Pearlman (1954–2016), US-amerikanischer Fluglinienbetreiber und Musikproduzent
 Martin Pearlman (* 1945), US-amerikanischer Cembalist, Komponist und Dirigent
 Moshe Pearlman (1911–1986), israelischer Schriftsteller
 Zack Pearlman (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler

Pearlman steht für:
 Pearlman Mountain Cabin, von John Lautner errichtetes Wochenendhaus

Siehe auch:
 Perlman